Torre de Santa Ana es el nombre de varias torres, no necesariamente pertenecientes a un edificio anexo (que puede estar ya desaparecido):

en España 

 Torre de Santa Ana (BIC 1949), en Alcalá la Real, provincia de Jaén.
 Torre de Santa Ana (BIC 1949), en Cullera, provincia de Valencia.
 Torre de Santa Ana (del Castillo de Santa Ana, desaparecido) en la ciudad Las Palmas de Gran Canaria.
 Torre de Santa Ana, en la ciudad Zamora.
 Torre de Santa Ana o del Cuadrón, en Auñón, provincia de Guadalajara.